Philipp Heithölter (Herford, 1982. augusztus 28. –) német labdarúgó-középpályás.

Jegyzetek

További információk 
 

1982-ben született személyek
Német labdarúgók
Az Arminia Bielefeld labdarúgói
A Holstein Kiel labdarúgói
A Rot Weiss Ahlen labdarúgói
Az SC Paderborn 07 labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Herfordiak
Élő személyek